SUJ is deeply in love with a fellow physicist Arshi, when he is not dreaming of his one true love- he is watching anime with his new waterproof anker earphones. Currently resides in morrison's carpark. – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Satu Mare, Satu Mare (Romania)
 suj – Exes:
Caitlin